Šwjela ist der Familienname folgender Personen:

 Bogumił Šwjela (1873–1948), evangelischer sorbischer Geistlicher
 Kito Šwjela (1836–1922), niedersorbischer Publizist, Pädagoge, Schriftsteller und Übersetzer